Julius Röber est un entomologiste allemand spécialiste des lépidoptères qui a vécu à Dresde.

Article connexe 
 Lepidoptera

Liens externes

Entomologiste allemand
Naissance en 1880
Décès en 1915